Януш Быльчиньский () — польский актёр театра и кино.

Биография 
Януш Быльчиньский родился 6 июля 1920 года в Саратове. Дебютировал на сцене военного театра в 1948 г. Актёрское образование получил в Киношколе в Лодзи, которую окончил в 1949 году. Актёр варшавских театров (Национального 1949—50, 1952—57 и 1969—79, Польского 1950—51 и 1966—69, Современного 1958—66, Театра «Квадрат» 1981—84, Театра на Воли 1984—86). Выступал в спектаклях «театра телевидения» в 1955—1987 гг. Умер 30 сентября 1990 года в Варшаве, похоронен на Северном коммунальном кладбище.

Избранная фильмография 
  — Подгале в огне / Podhale w ogniu — Костка Наперский
  — Три женщины / Trzy kobiety — гестаповец
  — Дело пилота Мареша / Sprawa pilota Maresza — капитан Рышард Годзицкий
  — Человек на рельсах / Człowiek na torze — Варда
  — Два господина N / Dwaj panowie «N» — инженер Хенрик Новак
  — Пассажирка / Pasażerka  — Капо
  — Жизнь ещё раз / Życie raz jeszcze — инспектор в аэропорту
  — Париж-Варшава без визы / Paryż-Warszawa bez wizy — поручик Поляницкий
  — Ставка больше, чем жизнь / Stawka większa niż życie (телесериал) — Витте (только в 4-й серии)
  — Новый / Nowy — руководитель ОМ 1
  — Последний свидетель / Ostatni świadek — Отто Бергер, комендант концлагеря
  — Правде в глаза / Prawdzie w oczy — инспектор
  — Польский альбом / Album polski — Член партии
  — Коперник / Kopernik — Калкагнини
  — Цветок папоротника / Kwiat paproci — директор Мечислав Отрембский
  — Первый правитель (Гнездо) / Gniazdo — маркграф Одо
  — Сколько той жизни / Ile jest życia (телесериал)
  — Директора́ / Dyrektorzy (телесериал) — инженер Рэтман
  — Казимир Великий / Kazimierz Wielki — Пётр
  — Большая система / Wielki układ — директор предприятия
  — Брюнет вечерней порой / Brunet wieczorową porą — директор мясного магазина
  — Солдаты свободы — Антони Хрустель
  — Дознание пилота Пиркса / Test pilota Pirxa (Польша / СССР) — председатель трибунала
  — Карьера Никодима Дызмы / Kariera Nikodema Dyzmy (телесериал) — директор Вандрышевски (в сериях 4, 5, 7)
  — Дом святого Казимира / Dom św. Kazimierza — жилец приюта
  — Хозяин на Жулавах / Pan na Żuławach — офицер (только в 1-й серии)
  — Ядовитые растения / Rośliny trujące'' — генерал на свадьбе

Примечания

Ссылки 
 Актёр на сайте filmpolski.pl
 Актёр на сайте e-teatr.pl
 Фотографии на сайте fototeka.fn.org.pl

Выпускники Киношколы в Лодзи
Похороненные на Северном коммунальном кладбище в Варшаве
Участники обороны Польши в 1939 году